Шаба́н Са́лихович Мусли́мов (; род. , ) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, капитан команды КВН Махачкалинские бродяги. Руководитель продакшн-компании «Russian Pictures». Заслуженный работник культуры республики Дагестан.

Биография 
Родился 19 ноября 1971 года в Махачкале. По национальности лезгин. Окончил СШ № 17 г. Махачкалы. Окончил исторический факультет Дагестанского государственного университета. Во время учёбы вместе с Андреем Галановым создал команду Махачкалинские бродяги. Был капитаном этой команды. В 1993 году окончил Университет. В 1996 году возглавляемая Муслимовым команда «Махачкалинские бродяги» стала чемпионом Высшей лиги КВН. После победы в финале Высшей лиги КВН Муслимов получил звание заслуженного работника культуры республики Дагестан. Был одним из постоянных ведущих телепередачи «КВН-ассорти». Играл за сборную СНГ. Работал редактором Межрегиональных лиг КВН.

Телевизионная деятельность 
С 1997 года живёт в Москве, где занимается телевизионной деятельностью. В 2006 году окончил ВГИК по специальности «режиссура игрового кино».

Создал агентство сценаристов «Гильдия авторов». В 2008 году в агентстве трудилось до 60 авторов. «Гильдия авторов» которое участвовала в таких проектах, как «Простые истины» (РТР), «Возвращение Мухтара» (РТР), «Моя прекрасная няня» (СТС), «Счастливы вместе» (ТНТ). На счету авторов агентства — десятки сценариев телепередач («ОСП-студия», «Фабрика звезд», «Второе дыхание»), церемоний («ТЭФИ», «Ника»), фестивалей и т. д.

Шабан Муслимов является автором и редактором КВН, автором и креативным продюсером многих телепередач и сериалов, а также автором сценария и режиссёром-постановщиком сериала «Счастливы вместе». Также известен как соавтор сценария к новогоднему детективу Сергея Борчукова «Новогодняя засада».

В 2010 году на канале «РЕН ПИЛОТ» вышел сатирический скетчком «Дураки, дороги, деньги», одним из режиссёров которого стал Шабан Муслимов. Также Муслимов сыграл в этом скетчкоме несколько ролей.

В 2016 году стал участником программы «Деньги. Sex. Радикулит» на канале «Че».

Личная жизнь 
Супруга — Нина Муслимова, профессиональный драматург и телепродюсер. По образованию филолог, учитель русского языка и литературы. Дочь от первого брака училась во ВГИКе на продюсера. Шабан и Нина имеют двух совместных детей (сына и дочь). Нина является соавтором сериала Дружба народов. По словам супругов, создавая сценарий Дружбы народов, они писали о себе. Сюжет сериала вызвал неоднозначную реакцию со стороны лезгин. По словам одного из представителей национального лезгинского движения «Садвал» Руслана Магомедкеримова, сериал формирует ложное представление о лезгинах. Телеканалу ТНТ даже была отправлена петиция с подписями телезрителей с требованием закрыть сериал.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 Дружба народов (2013)
 Лицемерие (2010)
 Дедушка моей мечты 2 (2006)
 Счастливы вместе (2006—2013)

Сценарные работы 
 Дружба народов (2013)
 Новогодняя засада (2008)
 Счастливы вместе (2006—2013)
 Большие девочки (2006)
 33 квадратных метра (1997—2005)

Продюсерские работы 
 Дружба народов (2013)

Примечания 

Чемпионы Высшей лиги КВН
Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры XXI века
Сценаристы России
Продюсеры России